Адири:

 Адири — столица муниципалитета Вади-эш-Шати, Ливия.
 Адири — местность на спутнике Сатурна Титане.